Cristo alla colonna (1476-1478) – dipinto di Antonello da Messina
 Cristo alla colonna (1480-1490) – dipinto di Donato Bramante
 Cristo alla colonna (1598 circa) – dipinto attribuito al Caravaggio
 Cristo alla colonna (1618-1620) – dipinto di Battistello Caracciolo

 Cristo alla colonna (1933) – marcia funebre di Giuseppe Bellisario